КУД „Кленовник” је културно-уметничко друштво из Кленовника, основано 1977. године и радило је све до 2005. године.  

До престанка рада Друштво је бројало 400 чланова. После четворогодишње паузе, друштво је поново почело са радом 22. фебруара 2009. године. Окупља око педесетак деце у две групе. На репертоару се тренутно налазе: Игре из Шумадије, Банатске игре, шаљиви Банат, Катанка, игре из Лесковца, Влашке игре, Русинске игре и игре Војвођанских румуна. Културно-уметничко друштво наступало је на многим фестивалима и такмичењима широм Србије, а гостовало је и у Бечу. 

Председник друштва и уметнички руководилац је Данијел Матић.

Литература 
 Група аутора: КОСТОЛАЦ 2020, Центар за културу „Костолац”, Костолац, 2020.

Извори

Спољашње везе 
 Званична презентација
 

Културно-уметничка друштва из Србије
Култура у Пожаревцу
Градска општина Костолац